François d’Orléans-Longueville ist der Name folgender Personen:
* François I. d’Orléans-Longueville (1447–1491), französischer Adliger und Militär
 François II. d’Orléans-Longueville (1478–1513), französischer Adliger, erster Herzog von Longueville
 François III. d’Orléans-Longueville (1535–1551), französischer Adliger, 5. Herzog von Longueville
 François d’Orléans-Longueville, marquis de Rothelin (1513–1548), französischer Adliger
 François d’Orléans-Longueville, duc de Fronsac (1570–1631), französischer Adliger, Herzog von Fronsac